Гран-при США 1989 года — пятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1989 года. Прошёл в Финиксе, штат Аризона, США. Соревнования состоялись 4 июня 1989 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 Rob Walker (September, 1989). "1989 United States Grand Prix at Phoenix: Just Desert". Road & Track, 82-85.

Гран-при США